Finlandia Trophy 2017 – szóste zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2017/2018. Zawody rozgrywano od 6 do 8 października 2017 roku w hali Espoo Metro Areena w Espoo.

Wśród solistów triumfował Chińczyk Jin Boyang, natomiast w rywalizacji solistek Rosjanka Marija Sotskowa. W parach sportowych zwyciężyli Chińczycy Peng Cheng i Jin Yang, natomiast wśród par tanecznych triumfowali Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 w Finlandii
Sport w Espoo